Promotion kan syfta på:

 Promotion (ceremoni) – en akademisk ceremoni då insignier för magistersgrad eller doktorsgrad utdelas
 Promotion (PR) – ett annat ord för marknadsföring, se även promota
 Promovering (schack) – ett förfarande i schack, shogi och andra brädspel då en spelpjäs förvandlas till en annan spelpjäs
 Investment AB Promotion – ett tidigare förvaltningföretag inom Handelsbankssfären